

Persone
 Arianna Bergamaschi (1975) – cantante ed attrice italiana
 Aristide Bergamaschi (1903–...) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Carlo Bergamaschi (1891-1969) – avvocato e politico italiano
 Franco Bergamaschi (1951) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Leonida Bergamaschi (1857-1920) – politico italiano
 Luigi Bergamaschi (1951) – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo italiano
 Mario Bergamaschi (1913) – ex calciatore italiano, di ruolo centromediano
 Mario Bergamaschi (1929-2020) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista o difensore
 Paolo Emilio Bergamaschi (1843-1925) – arcivescovo cattolico italiano
 Roberto Bergamaschi (1954) – vescovo cattolico italiano
 Roberto Bergamaschi (1960) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Silvio Bergamaschi (1944-1997) – scienziato e docente italiano
 Valentina Bergamaschi (1997) – calciatrice italiana
 Vasco Bergamaschi (1909-1979) – ciclista italiano

Altro
 Collegio dei Bergamaschi – edificio nel rione Colonna di Roma